Мйончиньський () — польське прізвище.

Персоналії 
 Александр Мйончиньський — військовик (заслужений для поляків), віце-ротмістр коругви Цетнера Александра у 1655 р.; король правом кадука надав йому маєток збирача податків Рикальскі як оплату за участь у війнах часів Хмельниччини
 Атаназій Валентій Мьончиньський
 Пйотр Міхал Мйончинський — чернігівський воєвода
 Юзеф Мйончинський — староста сьмідиньський
 Мацей Мйончинський — дідич Бучача

Примітки 

Польські прізвища
Мйончинські